Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die St. Petersburg Ladies Trophy 2016 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 6. bis 8. Februar 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Sankt Petersburg